Across 110th Street, un film américain de Barry Shear sorti en 1972 ;
 Across 110th Street, une chanson de Bobby Womack, issue de la bande originale du film précédent.